Die Saison 2006/07 der Serbischen Eishockeyliga (, wörtlich übersetzt: Serbische Eishockeymeisterschaft) war die erste Spielzeit der höchsten Eishockey-Spielklasse Serbiens, die den Serbischen Meister ausspielt und der fünf Mannschaften angehören.

Teilnehmer 
In der Spielzeit 2006/07 nahmen folgende Mannschaften an der Meisterschaft teil:
 HK Beostar
 HK Novi Sad
 HK Vojvodina Novi Sad
 KHK Roter Stern Belgrad
 HK Partizan Belgrad

Hauptrunde 

Der HK Partizan Belgrad erreichte den ersten Platz, da er den direkten Vergleich gegen den HK Vojvodina Novi Sad mit 3:1 Siegen bei vier Begegnungen gewonnen hatte.

Play-offs

Weblinks 
 Saisonübersicht bei hockeyarchives.info

2006
Eishockeysaison 2006/07